Duinlust (Bennebroek), een voormalige buitenplaats in Bennebroek
 Duinlust (Overveen), een buitenplaats in Overveen